Константин Шильдбах:
 Шильдбах, Константин Карлович (1819—1889) — финансист, действительный статский советник, почётного гражданина Москвы, отец Константина Константиновича Шильдбаха.
 Шильдбах, Константин Константинович (1872—1939) — — русский военный деятель.